Krepp steht für:
 Krepp (Gewebe), ein Gewebe mit krauser, körniger Oberfläche
 Krepp, zulässige Schreibweise der Eierspeise Crêpe
 Kreppsohle, Schuhsohle aus Naturkautschuk

Personen:
 Ignaz Krepp (1801–1853), österreichischer Kupfer- und Stahlstecher
 Karl Krepp (1877–1934), österreichischer Baumeister und Architekt
 Siegfried Krepp (1930–2013), deutscher Bildhauer und Maler